Erlenkopf ist der Name zweier Berge im Pfälzerwald

 im Wasgau, siehe Erlenkopf (Wasgau)
 in der Nähe des zu Landau in der Pfalz gehörenden Weilers Taubensuhl, siehe Erlenkopf (Mittlerer Pfälzerwald)